Vilejski rajon (vitryska: Вілейскі Раён, ryska: Вилейский район) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Minsks voblast, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Minsk. Vilejski Rajon ligger vid sjön Vіlejskaje Vadaschovіsjtja.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Minsks voblast
Viliejka